Plurale di zaffiro
Biagio Augusto Zaffiri – militare italiano
Daniele Zaffiri – produttore discografico e disc jockey italiano, conosciuto come Danijay
Enore Zaffiri – compositore e musicista italiano
Maurizio Zaffiri – ex rugbista a 15, preparatore atletico e dirigente sportivo italiano

Pagine correlate 
Zaffiro (disambigua)